Brat Roger, Roger iz Taizea
Roger C. Shultz, američki general